Il termine Harlond si riferisce a due luoghi di Arda, l'universo immaginario fantasy creato da J.R.R. Tolkien, entrambi nella Terra di Mezzo.

La parte meridionale del porto elfico dei Porti Grigi, contrapposta a Forlond;
Il porto di Minas Tirith situato a ovest dell'Anduin, a sud della città. Sebbene Tolkien non ne parli molto, il libro I viaggi di Frodo, di Barbara Strachey, individua il porto fuori dal muro del Rammas Echor, appena sotto la città. Fu questo l'approdo dal quale Éomer vide per primo le navi dei pirati di Umbar risalire l'Anduin.